Francisco Cerro puede referirse a:
 Francisco Javier Cerro, un futbolista argentino 
 Francisco Eduardo Cerro, un político demócratacristiano argentino. (1927-2006)
 Francisco Cerro Chaves, es un obispo católico, teólogo y filósofo español.